«Восток-65» — российский мужской профессиональный баскетбольный клуб из Южно-Сахалинска.

История 
Баскетбольный клуб «Восток-65» создан в 2018 году в городе Южно-Сахалинск и принадлежит крупному сахалинскому рыбопромышленнику Олегу Кану, который активно поддерживает спорт и другие социальные инициативы через фонд «Родные острова».

В сезоне 2018/2019 «Восток-65» дебютировал в чемпионате Суперлиги-1 и Кубке России. В регулярном чемпионате «Восток-65» занял первое место с показателями 26-4, в плей-офф уступили БК «Спартак» (Санкт-Петербург) в серии 1/2 финала со счётом 1:3. В серии за третье место команда из Южно-Сахалинска с таким же счётом 1:3 уступила «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (Ревда) и заняла итоговое четвертое место в своём дебютном сезоне.

В Кубке России 2018/2019 «Восток-65» вышел в 1/4 финала, где встретился с БК «Парма» (Пермь). В первом домашнем матче «Восток-65» выиграл со счётом 79:69, но в ответном матче команда из Лиги ВТБ была сильнее 79:100.

Результаты выступлений

Достижения 
Кубок России
  Серебряный призёр: 2020/2021
  Бронзовый призёр:''' 2019/2020

Главные тренеры 
 2018—2020 —  Эдуард Сандлер
 2020—2021 —  Эдуард Рауд

Примечания 

Баскетбольные клубы России
Баскетбольные клубы, основанные в 2018 году
Спортивные клубы Южно-Сахалинска
Исчезнувшие баскетбольные клубы
Баскетбольные клубы России, прекратившие существование
Баскетбольные клубы, расформированные в 2021 году